Kanton Blois-1 
Kanton Blois-2 
Kanton Blois-3 
Kanton Blois-4 
Kanton Blois-5